Студенец може бити:

 Студенец (Семили), насеље у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република
 Студенец (Требич), насеље у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Студенец (Постојна), насеље у општини Постојна, Нотрањско-крашка регија, Република Словенија
 Студенец (Севница), насеље у општини Севница, Доњепосавска регија, Република Словенија
 Студенец (Требње), насеље у општини Требње, регија Југоисточна Словенија, Република Словенија